Plunketts Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Plunketts Creek (Township), Township in Pennsylvania
 Plunketts Creek (Fluss), Nebenfluss des Loyalsock Creek in Pennsylvania
 Plunketts Creek Bridge No. 3, Bogenbrücke über den Plunketts Creek